William Lowrie ist der Name folgender Personen:

* William Lowrie (Agrarwissenschaftler) (1884–1949), australischer Agrarwissenschaftler
 William Lowrie (Geophysiker), Geophysiker